Рей — прізвище.

Персоналії 
 Мечислав Рей — граф, польський галицький громадський діяч, фундатор, підприємець
 Миколай Рей — польський поет
 Ман Рей — французький та американський художник, фотограф и кінорежисер єврейського походження.

Польські прізвища